Последствия — название нескольких произведений:
 «Последствия» — западногерманский фильм-драма 1977 года.
 «Dead Space: Последствия» — анимационный фильм 2011 года.
 «Последствия» — американский драматический триллер 2017 года.
 «Последствия» — военная драма 2019 года.
 «Последствия» — американский драматический фильм 2021 года.
 «Последствия» — седьмой эпизод первого сезона американского мультсериала «Легенда о Корре».

См. также 
 Aftermath